EC kan avse:

 EC – European Community, engelskspråkig förkortning för Europeiska gemenskapen
 EC – en typ av tåg som går över gränserna mellan olika europeiska länder, se  EuroCity
 EC – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Ecuador
 .ec – nationell toppdomän för Ecuador
 EC – en amerikansk utgivare av serietidningar, se EC Comics
 EC-nummer – en nomenklatur för enzymer
 EC - Elimination Communication, på svenska även elimineringskommunikation eller babypottning.

Se även 
 Europacup